Plutos (griechisch , lateinisch plutus „Reichtum“) bezeichnet
 den personifizierten Reichtum, siehe Plutos (Mythologie)
 eine Komödie des Aristophanes, siehe Der Reichtum

Siehe auch:
 Pluto (Begriffsklärung)